Васи́лий Коро́бкин:
 Коробкин, Василий Ильич (1917—1995) — Герой Советского Союза.
 Коробкин, Василий Михайлович (1900—1941) — советский партийный и государственный деятель, 2-й секретарь Крымского областного комитета ВКП(б).